

Patronyme 

Dave Hickson (1929-2013), joueur anglais de football.
J. J. Hickson (1988-), joueur américain de basket-ball.
Joan Hickson OBE (1906–1998), actrice anglaise du théâtre.
Joseph Hickson (1830-1897), homme d'affaires canadien
Samuel Hickson, joueur anglais de football.
Sydney John Hickson (1859-1940), zoologiste britannique.
Taylor Hickson (1997-), actrice et auteure-compositrice canadienne.

Toponyme 

 Hickson, zone non incorporée du Dakota du Nord (États-Unis).

Patronyme anglais